Ghostriders MC bezeichnete
 einen Motorcycle Club, der 1999 in den Bandidos aufging, siehe Ghostrider’s MC
 einen Motorcycle Club, der 2001 in dem Outlaws MC aufging, siehe Ghost-Riders MC